Quello che sento – singolo di Carmen Consoli del 1995
 Quello che sento – singolo dei Cattivi Pensieri del 1997